Гале́нко — українське прізвище. Відомі носії:
 Галенко Володимир Іванович — учасник війни в Афганістані, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня.
 Галенко Йосип Панасович — український радянський діяч, Герой Соціалістичної Праці (1963). Депутат Верховної Ради СРСР 6-8-го скликань. Член ЦК КПУ у 1961—1971 р.
 Галенко Олег Анатолійович — український політик та підприємець, Керівник Секретаріату Ліберальної партії України (з 02 березня 2011 року).
 Галенко Олександр Володимирович — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Галенко Олександр Іванович — український історик, тюрколог, джерелознавець, кандидат історичних наук.
 Галенко Ярослав Олександрович — український футболіст, нападник клубу ПФК «Суми».
 Галенко Іраїда Георгіївна (1919—2014) — український філолог, славіст, педагог, кандидат філологічних наук. Учасниця бойовий дій під час Другої світової війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко